Eerste klasse (1909/1910) był 15. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Union Saint-Gilloise.

Tabela końcowa

Baraż o mistrzostwo 
 12 czerwca 1910, Gandawa:Union St-Gilloise – FC Brugeois 1 – 0

Zespół Union St-Gilloise został mistrzem Belgii.

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1909 w Europie
1909 w piłce nożnej
1910 w Belgii
1910 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii